BLG peut faire référence à :
  ;
 Borden Ladner Gervais, une société d'avocats au Canada.

blg peut faire référence à :
 .blg, l'extension de fichier de logiciel BibTeX.